Фолија може бити:
 Фолија (техника), лист добијен истањивањем алуминијума, сребра, пластике
 Фолија (филологија), ознака за листове, књиге и регистре у старој рукописној грађи
 Фолија (плес), плес шпанског или португалског поријекла